Op de US Open 2003 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 25 augustus tot en met 7 september 2003.

Het als achtste geplaatste duo Katarina Srebotnik / Bob Bryan won het toernooi. In de finale versloegen ze het vijfde reekshoofd, Lina Krasnoroetskaja en Daniel Nestor, in de match-tiebreak: 5–7 7–5 [10–5]. Het was hun eerste gemeenschappelijke titel. Srebotnik bezat al een eerdere gemengddubbelspeltitel met een andere partner; Bryan nog geen.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema ITF
  Match notes WTA

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2003